ZFW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fairview (Canada)